Темиров — фамилия, имеет женскую форму Темирова:
 Темиров, Болат Бисенович (1969—2022) — советский и казахстанский боксёр, чемпион СССР (1991) и СНГ (1992).
 Темиров, Ибрагим Калмукович (1906 — 1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Темиров, Ленур Серверович (род. 1990) — украинский и российский борец классического стиля.
 Темиров, Тимур Ахсарович (род. 1993) — российский дзюдоист.
 Темиров, Умар Ереджибович (1932 — 2020) — политический и общественный деятель Северного Кавказа, народный депутат РСФСР/РФ.
 Темиров, Абдуррахман — российский боец смешанных единоборств.
Темирова
 Темирова, Алтынай Эгембердиева (род. 1960) — киргизская поэтесса, драматург, сценарист и переводчик.
 Темирова, Асипа (1909 — 1981) — заслуженный животновод Киргизской ССР, Герой Социалистического Труда (1957).